Префектура Міє
Повіт Міє
Мієський університет